Lukas Müller peut désigner :
 Lukas Müller (1987-), un rameur allemand ;
 Lukas Müller (1992-), un sauteur à ski autrichien.